

Населені пункти та їхні частини
 Станково — село в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Станково — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Станково — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Станково — лісова осада в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки